Il doppio del torneo di tennis Bangalore Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Vladimir Gabričidze e Mihnea Năstase che hanno battuto in finale Sean Cole e Martin Zumpft 2-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Vladimir Gabričidze /  Mihnea Năstase (Campioni)
 Eduardo Furusho /  Richard Lubner (primo turno)

 Mark Ferreira /  Rohit Rajpal (quarti di finale)
 Sean Cole /  Martin Zumpft (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bangalore Challenger 1991